Таде́уш Боро́вский (; 9 июля 1941 — 4 марта 2022) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился 9 июля 1941 года в оккупированной немецкими фашистами Варшаве. В 1963 году окончил Высшую театральную школу в Варшаве. Выступал на сценах театров Гданьска, Люблина и Варшавы. С 1972 года работал в театре имени Стефана Ярака в Варшаве. Дебютировал в кино в 1965 году («Банда»).

Скончался 4 марта 2022 года в возрасте 80 лет.

Избранная фильмография

Актёр 

  — Банда / Banda
  — Кардиограмма / Kardiogram — доктор Адам Равич
  — Эпидемия / Zaraza — доктор Адам Равич
  — Коперник / Kopernik
  — С другой стороны радуги / Z tamtej strony tęczy
  — Бракоразводный процесс / Scheidungsprozeß — Янек (Германия, ТВ)
  — Расследование / Śledztwo — Грегори, инспектор Скотланд Ярда (ТВ)
  — Помни имя своё / Zapamiętaj imię swoje — Эугениуш Трущинский (Гена Воробьёв) (СССР—Польша)
  — За часом час / Godzina za godziną — Павел
  — / Dyrektorzy — Александр Шиманек (сериал)
  — Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski — Теофил (СССР—Польша)
  —  — Особые приметы / Znaki szczególne — Здислав Рудник (сериал)
  — Где вода чиста и трава зелена / Gdzie woda czysta i trawa zielona — секретарь Курята
  — Знак орла / Znak orła (сериал)
  — Похороны сверчка / Pogrzeb świerszcza — Роман
  — Секрет Энигмы / Sekret Enigmy — Марян Рейевский
  — Взбесившийся / Wściekły — инженер Рудник
  — Зелёная птица / Der grüne Vogel (Германия)
  —  — Дом / Dom — декан филологического факультета Варшавского университета (сериал)
  — Большой пикник / Wielka majówka — инженер
  — Если мы найдем друг друга / Jeśli się odnajdziemy — Войцех Брозинский
  —  — / Blisko, coraz bliżej — Казимеж Боруцкий (сериал)
  — Ох, Кароль! / Och, Karol — Тадек
  — Райская яблоня / Rajska jabłoń — доктор
  — Маскарад / Maskarada
  — Конец игры / Koniec gry — психоаналитик
  — Польская кухня / Kuchnia polska — Степиньский (мини-сериал)
  — Тысячи / Les Milles — архитектор Бернар Зиппер (Франция—Германия—Польша)
  — Экстрадиция / Ekstradycja 2 — Bankowiec 1 (мини-сериал)
  — Молодые волки / Młode wilki — Буковский
  — Марион из Фауэ / Marion du Faouët — виконт (Франция—Польша, ТВ)
  — Проститутки / Prostytutki — таксист
  — н. в. — В добре и в зле / Na dobre i na złe — Юлиан Запала (сериал)
  — н. в. — «Л» значит Любовь / M jak miłość — доктор Семяш (сериал)
  — Шопен. Желание любви / Chopin. Pragnienie miłości — доктор Санчес
  —  — Няня / Niania — доктор (сериал)
  — Ханя / Hania — отец Войтка
  — н. в. — Отец Матфей / Ojciec Mateusz — профессор Адам Котонский (сериал)
  — Балладина / Balladyna — доктор
  — Штрих 2 / Sztos 2
  — н. в. — Врачи / Lekarze — профессор Станислав Мих (сериал)

Награды 
 1976 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых — за исполнение роли Эугениуша Трущиньского в фильме «Помни имя своё»)
 1978 — Серебряный Крест Заслуги (Польша)
 1988 — заслуженный деятель культуры Польши
 2003 — орден Возрождения Польши

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 55

Примечания

Ссылки 
 
 Тадеуш Боровский на сайте КиноПоиск